Карибский чемпионат 2008 был 15-м розыгрышем Карибского кубка, чемпионата по футболу среди государств Карибского региона — одной из зон КОНКАКАФ. Финальный турнир проходил на Ямайке. Турнир также выполнял роль отборочного турнира Золотого кубка КОНКАКАФ 2009.

Отборочный турнир 

 , ,  начали отборочный турнир со второго группового этапа.
  (действующий чемпион) и  (хозяйка турнира) получили путёвки автоматически.

Групповой этап 1

Группа A 

Примечания
 Первоначально третьей командой в группе была , после их отказа место заняла .
 Позже  была переведена в Группу «B», а её место заняла (после отказа и последующего возвращения) .

Группа B 

Примечание
  первоначально была в группе «B», но потом отказалась от участия в турнире, а после возвращения они отправились в группу «A».  заняла их место в группе «B».

Группа C 

Примечание
  были сняты с турнира , но потом восстановлены.

Группа D 

Примечание
 Первоначально третьей командой в группе была , но после того, как она отправилась в группу «B», её место заняли .

Группа E

Отбор лучших

Групповой этап 2

Группа F

Группа G

Группа H

Финальный турнир

Групповой этап

Группа I

Группа J

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал 

 , ,  и  получили путёвки в финальный турнир Золотого кубка КОНКАКАФ 2009.

Лучшие бомбардиры 

6 мячей
  Peter Byers, Jaime Thomas
  Roberto Linares
  Kitson Bain
  Mickaël Antoine-Curier

5 мячей
  Norman Forde
  Shane Rennie
  Luton Shelton
  Jevon Francis

4 мяча
  Reggie Lambe
  Ricky Charles
  Eric Sabin

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Caribbean Championships
 КОНКАКАФ
 RSSSF

2008
2008